Unter Vertrauensarbeit versteht man
 ein Arbeitszeitmodell: Vertrauensarbeitszeit
 eine Arbeit zum Aufbau von Vertrauen

Vertrauensarbeit ist nicht zu verwechseln mit Vertrauenssache, einer Vertrauensbasis für eine Beziehung oder die Übertragung einer Aufgabe.